Лангрен, Михаэль ван — голландский астроном и картограф.
 Лангрен — большой ударный кратер в области восточного побережья Моря Изобилия на видимой стороне Луны.

См. также 
 Монтиньи-Лангрен — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.